Frauenbergkirche ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Stadtkirche (Bad Hersfeld), Hessen
 Frauenbergkirche (Bad Waldsee), Baden-Württemberg
 St. Marien (Ellrich), Thüringen
 St. Mariä Himmelfahrt, Hengersberg, Bayern; siehe Liste der Baudenkmäler in Hengersberg #Hengersberg
 Piaristenkirche Krems an der Donau, Niederösterreich
 Frauenbergkirche (Leibnitz), Steiermark
 St. Maria auf dem Berg (Nordhausen), Thüringen
 Frauenbergkirche (Stein), Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Frauenberg an der Enns, Steiermark

Siehe auch:
 Frauenbergkapelle
 Maria am Berg

Liste (Kirchengebäude nach Name)